Битва при Пуатьє

 Битва при Пуатьє (732), (в арабських джерелах як битва когорти шахідів) — битва, що відбулась 10 жовтня 732 року поблизу від міста Тура,  між франкськими та арабськими військами.
 Битва при Пуатьє (1356) —  битва, що відбулась 19 вересня 1356 року між англійською армією Едуарда Чорного Принца й французькими військами короля Іоанна II Доброго під час Столітньої війни.